Сали́ф Кейта́ Траоре́ (; род. 6 декабря 1946, Бамако) — малийский футболист, нападающий. В 1970 году впервые определяли лучшего игрока Африки. Награду получил форвард «Сент-Этьена» Салиф Кейта. Спустя год он получил «Серебряную бутсу» за 42 гола забитых в чемпионате. Пятикратный чемпион Франции. Играл в испанской «Валенсии», португальском «Спортинге». Завершал карьеру в США. Лучший футболист в истории Мали.

Достижения 
 Чемпион Франции (5): 1967, 1968, 1969, 1970, 1972
 Обладатель Кубка Франции (3): 1968, 1970, 1972
 Обладатель Суперкубка Франции: 1968
 Обладатель Кубка Португалии: 1978

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Мали
Игроки сборной Мали по футболу
Игроки ФК «Реал» Бамако
Игроки ФК «Стад Мальен»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Нью-Инглэнд Ти Мен»